Квета Пешке і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс виграли титул, у фіналі перемігши пару Ваня Кінґ і Надія Петрова з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Л Губер Л Реймонд
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= М Лучич-Бароні К Вандевей
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=[5]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Чж Хаоцін Ю Чжань
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Р Копс-Джонс А Спірс
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Е Даніліду Я Ґайдошова
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р Фудзівара Ч Сайсай
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Е Кеотавонг Дж Пегула
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=[8]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ж Гусарова Г Вотсон
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Н Грандін В Угліржова
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Д Цібулкова Д Гантухова
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Л Декмеєре В Лепченко
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=[5]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= А Ґлетч М Уден
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= В Кінґ Н Петрова
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Л Губер Л Реймонд
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Чж Хаоцін Ю Чжань
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= Р Копс-Джонс А Спірс
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=[10]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Л Лі-Вотерс М Мултон-Леві
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[3]

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=

Посилання 
 Main Draw

Mercury Insurance Open, парний розряд
2012